Padeș se poate referi la:

Nume de localități
 Padeș, sat în comuna Blagoevgrad, regiunea Blagoevgrad, Bulgaria;
 Padeș, o localitate în comuna cu același nume, din județul Gorj, România;

Toponime
 Padeș, curs de apă cu obârșia în  munții Vâlcan
 Padeș, vârf în munții Poiana Ruscă

Evenimente
 Proclamația de la Padeș, în timpul revoluției de la 1821, condusă de Tudor Vladimirescu

Padiș 
 Rezervația naturală Padiș
 Râul Padiș

Vezi și 
 Padina